Watertown Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Watertown Township (Clinton County, Michigan)
 Watertown Township (Sanilac County, Michigan)
 Watertown Township (Tuscola County, Michigan)
 Watertown Township (Minnesota)
 Watertown Township (Ohio)